Coaster peut désigner :

le mot anglais pour montagnes russes
Coaster, onzième album stidio de NOFX
 Coaster, figure de stunt